Первая лига 2019/2020 () — 57-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 16 августа 2019 года и закончился 19 июля 2020 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Ссылки 
Первая лига Турции 2019/20 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2019/20 на сайте mackolik.com 

2019/2020
Спорт в Турции в 2019 году
Спорт в Турции в 2020 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019/2020
Турция 2